Avery' kan syfta på:

 Avery Dennison – en amerikansk tillverkare av kontorsmateriel
 Avery (Harry Potter) – en dödsätare i Harry Potter-serien
 Dr. Avery Ryan – en rollfigur i CSI: Cyber

Personer
 Avery Brundage, IOK-ordförande
 James Avery (1945–2013), amerikansk skådespelare
 Tex Avery (1908–1980), amerikansk filmregissör och animatör

Geografi

Antarktis 

 Avery (platå),

USA 

 Avery, Idaho, Shoshone County, 
 Avery, Kalifornien, Calaveras County, 
 Avery, Texas, Red River County,

Se även
 Avery County, North Carolina

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar